IBA eller Iba kan syfta på 

 IBA – en tidigare brittisk myndighet som hade ansvar för tillståndgivning och sändarunderhåll av marksänd kommersiell television och radio, se Independent Broadcasting Authority
 IBA – en TV-kanal i Israel, se Israel Broadcasting Authority
 IBA – en internationell organisation vars syfte är "att representera de bästa bartenderna i världen", se International Bartenders Association
 IBA – ett område som identifierats som globalt viktigt för bevarandet av fågelpopulationer, se Important Bird Area
 IBA – en i Tyskland återkommande utställning kring stadsplanering och bostadsbyggande, se Internationale Bauausstellung
 Iba  – en kommun i Filippinerna